Siliana (gouvernement), gouvernement in Tunesië
 Siliana (stad), stad in Tunesië